Внуковский сельсовет

 Внуковский сельсовет — в Волоколамском и Осташёвском районах Московской области (1925—1939)
 Внуковский сельсовет — в Дмитровском районе Московской области (до 1994 года)
 Внуковский сельсовет — в Кунцевском (1929—1960), Ульяновском (1960—1963), Звенигородском (1963—1965) и Ленинском (1965—1994) районах Московской области